Сигвард «Сигге» Эмануэль Парлинг (; 26 марта ) — шведский футболист. Также играл в хоккей с мячом и хоккей с шайбой.

Избран в Зал славы шведского футбола под № 66 в 2019 году.

Спортивная карьера 
На протяжении своей карьеры выступал за «Юргорден» (1949—1960), «Сириус» (1960—1963) и «Ефле» (1963—1965). Занимал позицию левого полузащитника. Выступая за «Юргорден», сыграл 195 матчей и забил 12 голов. Дважды выигрывал чемпионат Швеции с «Юргорденом» — в 1955 и 1959 годах. Был игроком легендарной шведской сборной на чемпионате мира 1958, всего представлял свою страну в 38 матчах.

Являлся единственным игроком из «Юргордена», который сыграл в финале Кубка мира.

Выступая за клуб по хоккею с мячом «Сириус» был чемпионом Швеции 1961 года, со сборной Швеции на чемпионате мира 1961 года стал вице-чемпионом.

См. также 
«Конспирация 58» (фильм)

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Сириус»
Игроки ФК «Ефле»
Футбольные тренеры Швеции
Тренеры ФК «Сириус»
Хоккеисты с мячом Швеции
Игроки сборной Швеции по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Сириус»